Reuben hace referencia a varios artículos:

 Sándwich Reuben.
 Reuben, personaje de Lilo & Stitch